Charles Spencer-Churchill (1794–1840) – brytyjski oficer i polityk, syn 5. księcia Marlborough
 Charles Spencer-Churchill (1827–1877) – brytyjski oficer, syn powyższego
 Charles Spencer-Churchill (1871–1934) – brytyjski arystokrata i polityk, 9. książę Marlborough
 Charles Spencer-Churchill (ur. 1955) – brytyjski arystokrata, 12. książę Marlborough

Zobacz też 
 Charles Spencer
 Charles Churchill